Muret steht für 
 Muret, eine Stadt im Département Haute-Garonne
 Kanton Muret, ein Kanton im Département Haute-Garonne
 Arrondissement Muret, ein Arrondissement im Département Haute-Garonne
 Muret-et-Crouttes, eine Gemeinde im Département Aisne
 Muret-le-Château, eine Gemeinde im Département Aveyron
 Muret, Ortschaft in der Gemeinde Saugnac-et-Muret im Département Landes
 Muret, Ortschaft in der Gemeinde Saint-Sylvestre im Département Haute-Savoie

Muret ist der Familienname folgender Personen: 
 Eduard Muret (1833–1904), deutscher Sprachwissenschaftler und Historiker
 Ernest Muret (1861–1940), Schweizer Romanist und Namenforscher
 Marc-Antoine Muret (1526–1585), französischer Humanist, siehe Marcus Antonius Muretus
 Maurice Muret (1870–1954), Schweizer Schriftsteller und Journalist
 Stephan von Muret (frz. Étienne de Muret, auch Stephan von Thiers oder Stephan von Grandmont, lat. Stephanus de Mureto, Stephanus Thiernensis oder Stephanus Grandimontensis; * wohl 1044; † 1124), französischer Mönch 

Siehe auch:
 Schlacht bei Muret